Нікуліна Аля Федорівна (1937—1922) — радянська і російська актриса.
 Нікуліна Анастасія Олегівна ( 1989) — українська письменниця, також писала під псевдонімом Іва Шон.
 Нікуліна Валентина Іванівна (1927—2016) — українська килимарниця.
 Нікуліна Євдокія Андріївна (1917—1993) — радянська військова льотчиця, гвардії майор, Герой Радянського Союзу.
 Нікуліна Надія Олексіївна (1845—1923) — російська актриса.

Див. також 
 Нікулін

прізвища